Beat Records Company – casa discografica italiana attiva dalla seconda metà degli anni sessanta.
 Big Beat Records – casa discografica statunitense sussidiaria dell'Atlantic Records.
 Blue Beat Records – casa discografica britannica fondata nel 1960.